Buniel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Buniel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Buniel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar